Apotetrastichus postmarginalis  — вид мелких хальциноидных наездников рода Apotetrastichus из семейства . Европа.

Описание 
Мелкие наездники-эвлофиды, длина самок от 0,7 до 1,2 мм, длина самцов от 0,55 до 0,90 мм. Паразитируют на различных насекомых, в том числе выведены из тлей (Aphididae), мух Agromyzidae (Liriomyza, Phytomyza), бабочек из семейств Gracillariidae (Phyllocnistis citrella) и Nepticulidae (Stigmella (насекомые)Stigmella).

Примечания

Литература 

 Bouček Z. 1988: Australian Chalcidoidea (Hymenoptera): A biosystematic revision of genera of fourteen families, with a reclassification of species. UK, Wallingford: C.A.B International, 832 pp.

Ссылки 
 Noyes J. S. (2015). Eulophidae. In: Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/eulophidae1.html [accessed 14 April 2015]
 eol.org: Apotetrastichus.

Эвлофиды
Животные, описанные в 1971 году
Насекомые Европы
Эндемики Европы
Паразиты насекомых